Паметникът-костница на отец Матей Преображенски се намира в Ново село, Търновско, на 23 км. западно от Велико Търново по магистралата за София. Селото е родното място на отец Матей Преображенски (Миткалото).

Паметникът-костницата на Отец Матей Преображенски – Миткалото е изцяло построен с парите, дарени от новоселци за тази цел. За това през 1925 година на освещаването на църковния храм „Свети Николай“ в Ново село се създава инициативен комитет от миряни, чиято основна цел е за 100-годишнината от рождението на Матей Преображенски през 1928 година да бъде построен паметника-костница. За три години местните селяни успяват да съберат средствата, необходими за издигането му.

На мавзолея на Миткалото са вградени и паметни плочи с издълбани имената на загиналите за България през войните хора от Ново село. Около мавзолея на сподвижника на Васил Левски е оформен красив парк за отмора и поклонение. От тонколони тихо звучи разказ за житието и делото на Матей Преображенски. Костницата е проектирана от Леон Филипов. Над вратата преди известно време имало бюст от бронз на Матей Преображенски.

Източници 

Музеи в област Велико Търново